Шарль-Александр де Крой (; 11 марта 1581 — 5 ноября 1624, Брюссель), герцог де Крой, маркиз д'Авре, граф де Фонтенуа-Ле-Шато, князь и наследственный маршал Священной Римской империи, гранд Испании 1-го класса — военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Шарля-Филиппа де Кроя, маркиза д'Авре, и Дианы де Доммартен, графини де Фонтенуа.

Виконт д'Авраш, наследственный шателен города Монс, пэр Камбрези, сеньор д'Асе, Инвербах, Блекур, и прочее.

При жизни отца носил титул графа де Фонтенуа. В 1597 году сопровождал эрцгерцога Альбрехта VII, выступившего на помощь Амьену, осажденному Генрихом IV. В следующем году участвовал в посольстве штатгальтера и Генеральных штатов к королю Испании. Во время этой поездки был назначен палатным дворянином Альбрехта и определен на службу к Маргарите Австрийской, ставшей позднее королевой Испании.

В 1599—1603 годах участвовал в войне с Голландской республикой.

В 1599 году, по случаю бракосочетания с Иоландой де Линь, стал капитаном кавалерии, а 6 июля 1601 получил от инфанты Изабеллы патент на командование ордонансовой ротой из 30 тяжеловооруженных, ранее принадлежавшей Флорану де Монморанси, и со времени казни последнего остававшейся без шефа. В том же году отправился на осаду Остенде.

29 мая 1602 Альбрехт доверил Шарлю-Александру главное командование пятнадцатью ордонансовыми отрядами Нидерландов, но эти роты, не собиравшиеся со времен герцога Альбы, оказались совершенно непригодными к службе, и уже в октябре были распущены.

Вскоре произошел знаменитый мятеж испанских войск, требовавших выплаты жалования и сорвавших проведение военных операций. Недовольные согласились подчиниться властям, взяв графа де Фонтенуа в качестве заложника. В течение 11 месяцев он был в Термонде пленником восставших, пока правительству не удалось собрать требуемую сумму. После этого мятежники выступили на соединение с остальной армией, но отпустили Шарля-Александра лишь после получения денег.

В благодарность за службу штатгальтер 27 мая 1605 назначил графа военным советником. 6 августа того же года де Крой отправился помогать маркизу Спиноле, осаждавшему Олдензел.

В 1606 направлен послом к герцогу Лотарингскому по случаю брака герцога де Бара с принцессой Маргаритой Гонзага.

В 1613 году наследовал отцу, и в том же году, после смерти бездетного двоюродного брата Шарля III, получил герцогство Крой, за которое принес оммаж канцлеру Франции 18 января 1617.

Женившись во второй раз, де Крой был возведен королём в достоинство гранда Испании 1-го класса, и 18 января 1617 пожалован в рыцари ордена Золотого руна. В связи с этим браком Тальман де Рео приводит различные анекдотические подробности, утверждая что герцог несколько лет не мог жениться вторично не только по причине занятости, но и потому, что был «осповатым, вонючим до крайности, и вообще увальнем».

С началом Тридцатилетней войны герцог де Крой как один из командующих принял участие в походе в Чехию в составе армии графа де Бюкуа, и отличился в битве на Белой Горе, ставшей его последним сражением.

В 1623 направлен послом к королю Франции.

В феврале 1624 стал первым шефом финансов, как ранее его отец, но 5 октября того же года был застрелен из мушкета через окно залы, в которой прогуливался. По словам генерала Гийома, предположительно, это был акт мести со стороны оскорбленного герцогом пажа. Тальман де Рео пишет, что в убийстве подозревали маркиза Спинолу, любовника жены герцога, Женевьевы д'Юрфе, на которой он сам хотел жениться.

Погребен в церкви Нотр-Дам-де-ла-Шапель в Брюсселе, на надгробии установлен бюст с латинской эпитафией.

В период пребывания в плену у восставших испанцев написал мемуары, опубликованные в 1642 году в Антверпене ин-кварто с иллюстрациями под названием Memoires geurriers de ce qu'y c'est passé aux Pays Bas, depuis le commencement de l'an 1600 iusques a la fin de l'année 1606. Эти записки содержат любопытные детали военных обычаев эпохи и описание организации мятежных солдат.

Семья 

1-я жена (контракт 24.09.1599, консуммация 9.01.1600): Иоланда де Линь, дама де Ти-Ле-Шато (18.03.1585—25.08.1611), дочь принца Ламораля I де Линя и Анны-Марии де Мелён

Дочь:

 Мари-Клер де Крой (1605—24.09.1664), маркиза, затем герцогиня д'Авре, графиня де Фонтенуа. Муж 1) (13.10.1627): Шарль-Филипп-Александр де Крой (ум. 1640), маркиз де Ранти, Порсеан и Гин; 2) (1.05.1643): Филипп-Франсуа де Крой (ум. 1650), виконт де Лангль

2-я жена (6.01.1617): Женевьева д'Юрфе (1595—1656), дочь маркиза Жака II д'Юрфе и Марии де Нёвиль-Маньяк. Вторым браком вышла за Ги д'Аркура, барона де Сьерре, пятого сына Пьера д'Аркура, маркиза де Бёврон, третьим за Антуана де Майи, вице-адмирала Франции

Сын:

 Фердинанд-Филипп де Крой (ум. ребенком)

Герцогство Крой, передававшееся только по мужской линии, унаследовал брат Шарля-Александра Эрнест де Крой, либо его сын Эрнст Богуслав фон Крой.

Примечания

Литература 

 , p. 644 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 41–42 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 , coll. 555—558
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 584–585

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or  — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Дипломаты Нидерландов
Участники Восьмидесятилетней войны, Испания
Участники Тридцатилетней войны
Мемуаристы Бельгии
Гранды Испании
Дом де Крой
Герцоги де Крой